Коврово — название населённых пунктов в России:

 Коврово — посёлок в Зеленоградском районе Калининградской области.
 Коврово — деревня в Ферзиковском районе Калужской области.
 Коврово — посёлок в Нижнегорском районе Крыма.
 Коврово — деревня в Сергиево-Посадском районе Московской области.
 Коврово — деревня в городском округе Бор Нижегородской области.
 Коврово — прежнее название деревни Песочное в Богородском районе Нижегородской области.

См. также 
 Ковров (значения)